Figure It Out – programma televisivo della Nickelodeon
 Figure It Out – singolo di Lil' Chris del 2007
 Figure It Out – singolo di Serj Tankian del 2012
 Figure It Out – singolo dei Royal Blood del 2014
 Figure It Out – singolo di French Montana del 2016